|-
|(126501)||2002 CT62|| align=right|15,0|| align=right|2,624|| align=right|0,017|| align=right|13,73|| align=right|4,250||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126502)||2002 CZ62|| align=right|15,9|| align=right|2,561|| align=right|0,122|| align=right|13,85|| align=right|4,098||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126503)||2002 CE63|| align=right|15,5|| align=right|2,408|| align=right|0,073|| align=right|7,43|| align=right|3,736||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126504)||2002 CU63|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,071|| align=right|10,91|| align=right|5,141||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126505)||2002 CA64|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,193|| align=right|12,80|| align=right|4,214||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126506)||2002 CC64|| align=right|16,0|| align=right|2,575|| align=right|0,043|| align=right|9,52|| align=right|4,132||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126507)||2002 CU64|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,016|| align=right|13,78|| align=right|4,271||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126508)||2002 CQ67|| align=right|15,9|| align=right|2,632|| align=right|0,168|| align=right|1,02|| align=right|4,270||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126509)||2002 CA69|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,161|| align=right|4,33|| align=right|3,730||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126510)||2002 CN69|| align=right|16,3|| align=right|2,407|| align=right|0,188|| align=right|1,94|| align=right|3,734||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126511)||2002 CM70|| align=right|16,3|| align=right|2,449|| align=right|0,156|| align=right|5,99|| align=right|3,833||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126512)||2002 CB71|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,148|| align=right|2,58|| align=right|4,133||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126513)||2002 CY71|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,021|| align=right|2,50|| align=right|4,582||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126514)||2002 CK74|| align=right|14,8|| align=right|3,224|| align=right|0,059|| align=right|3,81|| align=right|5,787||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126515)||2002 CY75|| align=right|16,4|| align=right|2,442|| align=right|0,073|| align=right|2,49|| align=right|3,816||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126516)||2002 CB77|| align=right|15,8|| align=right|2,674|| align=right|0,032|| align=right|2,93|| align=right|4,371||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126517)||2002 CJ77|| align=right|15,0|| align=right|2,946|| align=right|0,059|| align=right|2,04|| align=right|5,055||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126518)||2002 CE78|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,066|| align=right|4,55|| align=right|4,151||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126519)||2002 CO78|| align=right|15,5|| align=right|2,590|| align=right|0,214|| align=right|5,44|| align=right|4,167||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126520)||2002 CT78|| align=right|16,0|| align=right|2,632|| align=right|0,055|| align=right|5,52|| align=right|4,270||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126521)||2002 CP80|| align=right|14,5|| align=right|3,039|| align=right|0,068|| align=right|9,50|| align=right|5,298||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126522)||2002 CK81|| align=right|16,2|| align=right|2,526|| align=right|0,184|| align=right|13,39|| align=right|4,014||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126523)||2002 CM81|| align=right|16,0|| align=right|2,537|| align=right|0,092|| align=right|3,39|| align=right|4,041||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126524)||2002 CZ81|| align=right|15,9|| align=right|2,549|| align=right|0,150|| align=right|4,96|| align=right|4,068||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126525)||2002 CB82|| align=right|15,4|| align=right|2,948|| align=right|0,064|| align=right|1,02|| align=right|5,060||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126526)||2002 CJ82|| align=right|15,9|| align=right|2,591|| align=right|0,138|| align=right|3,12|| align=right|4,170||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126527)||2002 CA83|| align=right|16,6|| align=right|2,443|| align=right|0,172|| align=right|2,91|| align=right|3,817||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126528)||2002 CN83|| align=right|15,5|| align=right|2,621|| align=right|0,074|| align=right|5,53|| align=right|4,243||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126529)||2002 CT83|| align=right|16,0|| align=right|2,531|| align=right|0,214|| align=right|8,71|| align=right|4,025||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126530)||2002 CC84|| align=right|15,3|| align=right|2,629|| align=right|0,069|| align=right|11,31|| align=right|4,262||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126531)||2002 CZ84|| align=right|16,4|| align=right|2,602|| align=right|0,068|| align=right|1,07|| align=right|4,196||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126532)||2002 CO86|| align=right|16,1|| align=right|2,796|| align=right|0,103|| align=right|4,75|| align=right|4,675||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126533)||2002 CQ86|| align=right|16,4|| align=right|2,879|| align=right|0,102|| align=right|1,57|| align=right|4,883||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126534)||2002 CT86|| align=right|16,2|| align=right|2,597|| align=right|0,078|| align=right|5,60|| align=right|4,184||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126535)||2002 CX86|| align=right|15,7|| align=right|2,606|| align=right|0,133|| align=right|5,66|| align=right|4,205||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126536)||2002 CU88|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,204|| align=right|2,06|| align=right|3,831||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126537)||2002 CW89|| align=right|15,0|| align=right|2,741|| align=right|0,137|| align=right|16,50|| align=right|4,537||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126538)||2002 CJ90|| align=right|14,7|| align=right|3,037|| align=right|0,067|| align=right|4,15|| align=right|5,293||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126539)||2002 CU90|| align=right|16,3|| align=right|2,468|| align=right|0,131|| align=right|3,79|| align=right|3,877||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126540)||2002 CV91|| align=right|17,3|| align=right|2,610|| align=right|0,155|| align=right|2,43|| align=right|4,215||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126541)||2002 CC92|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,099|| align=right|11,36|| align=right|4,345||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126542)||2002 CR92|| align=right|15,5|| align=right|2,708|| align=right|0,062|| align=right|3,24|| align=right|4,456||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126543)||2002 CX92|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,162|| align=right|3,33|| align=right|3,768||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126544)||2002 CU93|| align=right|16,5|| align=right|2,445|| align=right|0,177|| align=right|3,62|| align=right|3,822||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126545)||2002 CV93|| align=right|16,3|| align=right|2,546|| align=right|0,185|| align=right|4,68|| align=right|4,061||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126546)||2002 CX93|| align=right|16,1|| align=right|2,478|| align=right|0,155|| align=right|11,05|| align=right|3,899||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126547)||2002 CL94|| align=right|15,0|| align=right|3,167|| align=right|0,022|| align=right|3,10|| align=right|5,635||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126548)||2002 CB95|| align=right|14,8|| align=right|3,055|| align=right|0,119|| align=right|2,28|| align=right|5,340||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126549)||2002 CF95|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,184|| align=right|1,91|| align=right|3,772||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126550)||2002 CJ98|| align=right|14,7|| align=right|3,099|| align=right|0,002|| align=right|11,72|| align=right|5,455||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126551)||2002 CM98|| align=right|16,2|| align=right|2,702|| align=right|0,070|| align=right|2,62|| align=right|4,441||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126552)||2002 CV98|| align=right|15,6|| align=right|2,661|| align=right|0,070|| align=right|5,84|| align=right|4,339||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126553)||2002 CF99|| align=right|15,7|| align=right|2,646|| align=right|0,153|| align=right|6,67|| align=right|4,304||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126554)||2002 CT101|| align=right|15,5|| align=right|2,737|| align=right|0,175|| align=right|5,47|| align=right|4,527||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126555)||2002 CC102|| align=right|15,8|| align=right|2,468|| align=right|0,153|| align=right|2,06|| align=right|3,878||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126556)||2002 CJ102|| align=right|15,1|| align=right|2,876|| align=right|0,106|| align=right|1,68|| align=right|4,876||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126557)||2002 CT102|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|3,13|| align=right|4,506||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126558)||2002 CD104|| align=right|14,0|| align=right|3,098|| align=right|0,045|| align=right|10,21|| align=right|5,451||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126559)||2002 CG104|| align=right|15,1|| align=right|3,129|| align=right|0,103|| align=right|2,35|| align=right|5,535||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126560)||2002 CD105|| align=right|15,9|| align=right|2,631|| align=right|0,046|| align=right|5,60|| align=right|4,266||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126561)||2002 CF105|| align=right|14,6|| align=right|3,207|| align=right|0,100|| align=right|2,26|| align=right|5,741||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126562)||2002 CM105|| align=right|15,5|| align=right|2,653|| align=right|0,122|| align=right|12,58|| align=right|4,321||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126563)||2002 CH106|| align=right|15,5|| align=right|2,717|| align=right|0,038|| align=right|11,24|| align=right|4,478||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126564)||2002 CK106|| align=right|15,5|| align=right|2,694|| align=right|0,012|| align=right|3,37|| align=right|4,422||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126565)||2002 CX106|| align=right|14,7|| align=right|2,984|| align=right|0,074|| align=right|2,50|| align=right|5,154||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126566)||2002 CY106|| align=right|14,7|| align=right|3,063|| align=right|0,036|| align=right|10,87|| align=right|5,359||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126567)||2002 CG107|| align=right|16,8|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|3,48|| align=right|3,704||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126568)||2002 CO107|| align=right|15,2|| align=right|2,663|| align=right|0,088|| align=right|6,37|| align=right|4,346||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126569)||2002 CT107|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,098|| align=right|21,76|| align=right|4,101||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126570)||2002 CX108|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,205|| align=right|9,81|| align=right|4,105||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126571)||2002 CN110|| align=right|15,1|| align=right|3,187|| align=right|0,126|| align=right|2,00|| align=right|5,688||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126572)||2002 CX110|| align=right|15,2|| align=right|3,095|| align=right|0,032|| align=right|10,32|| align=right|5,445||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126573)||2002 CF111|| align=right|14,4|| align=right|3,108|| align=right|0,064|| align=right|9,41|| align=right|5,478||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126574)||2002 CM112|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,151|| align=right|13,68|| align=right|4,352||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126575)||2002 CA113|| align=right|15,9|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|5,78|| align=right|4,204||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126576)||2002 CA114|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,149|| align=right|7,46|| align=right|4,193||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126577)||2002 CR114|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,045|| align=right|15,44|| align=right|4,084||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126578)||2002 CK116|| align=right|15,4|| align=right|2,946|| align=right|0,118|| align=right|1,01|| align=right|5,055||MBA||11. února 2002||Bohyunsan||Bohyunsan
|-
|(126579)||2002 CE119|| align=right|16,0|| align=right|2,604|| align=right|0,075|| align=right|1,20|| align=right|4,201||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126580)||2002 CH119|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,144|| align=right|0,55|| align=right|3,748||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126581)||2002 CZ119|| align=right|16,2|| align=right|2,414|| align=right|0,140|| align=right|9,27|| align=right|3,751||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126582)||2002 CZ122|| align=right|15,1|| align=right|2,360|| align=right|0,247|| align=right|3,47|| align=right|3,625||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126583)||2002 CZ123|| align=right|16,9|| align=right|2,416|| align=right|0,196|| align=right|1,32|| align=right|3,754||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126584)||2002 CV125|| align=right|14,8|| align=right|3,107|| align=right|0,239|| align=right|2,77|| align=right|5,475||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126585)||2002 CY125|| align=right|16,6|| align=right|2,636|| align=right|0,074|| align=right|0,25|| align=right|4,278||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126586)||2002 CV127|| align=right|16,4|| align=right|2,363|| align=right|0,183|| align=right|3,54|| align=right|3,632||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126587)||2002 CX127|| align=right|16,1|| align=right|2,768|| align=right|0,014|| align=right|1,68|| align=right|4,605||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126588)||2002 CF128|| align=right|16,8|| align=right|2,440|| align=right|0,181|| align=right|0,91|| align=right|3,811||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126589)||2002 CG128|| align=right|16,6|| align=right|2,609|| align=right|0,095|| align=right|1,48|| align=right|4,213||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126590)||2002 CJ128|| align=right|16,9|| align=right|2,389|| align=right|0,129|| align=right|6,73|| align=right|3,691||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126591)||2002 CT128|| align=right|16,4|| align=right|2,416|| align=right|0,061|| align=right|2,26|| align=right|3,755||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126592)||2002 CU128|| align=right|15,4|| align=right|2,901|| align=right|0,045|| align=right|11,03|| align=right|4,941||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126593)||2002 CC129|| align=right|16,7|| align=right|2,403|| align=right|0,094|| align=right|6,21|| align=right|3,725||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126594)||2002 CD129|| align=right|16,5|| align=right|2,648|| align=right|0,233|| align=right|2,92|| align=right|4,308||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126595)||2002 CM129|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,138|| align=right|13,05|| align=right|4,412||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126596)||2002 CO129|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,008|| align=right|3,18|| align=right|4,601||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126597)||2002 CM132|| align=right|16,4|| align=right|2,548|| align=right|0,200|| align=right|5,85|| align=right|4,066||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126598)||2002 CC134|| align=right|15,3|| align=right|2,589|| align=right|0,221|| align=right|10,49|| align=right|4,165||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126599)||2002 CU134|| align=right|15,5|| align=right|2,665|| align=right|0,063|| align=right|2,59|| align=right|4,351||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126600)||2002 CA136|| align=right|15,8|| align=right|2,353|| align=right|0,125|| align=right|10,09|| align=right|3,609||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126601)||2002 CB136|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,070|| align=right|6,83|| align=right|3,694||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126602)||2002 CD136|| align=right|16,2|| align=right|2,364|| align=right|0,054|| align=right|8,57|| align=right|3,633||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126603)||2002 CP136|| align=right|16,3|| align=right|2,292|| align=right|0,100|| align=right|4,99|| align=right|3,470||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126604)||2002 CW137|| align=right|14,7|| align=right|2,803|| align=right|0,039|| align=right|12,21|| align=right|4,692||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126605)||2002 CT140|| align=right|15,6|| align=right|2,749|| align=right|0,123|| align=right|4,16|| align=right|4,557||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126606)||2002 CS141|| align=right|15,8|| align=right|2,663|| align=right|0,158|| align=right|10,58|| align=right|4,346||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126607)||2002 CM143|| align=right|15,8|| align=right|2,798|| align=right|0,021|| align=right|3,27|| align=right|4,680||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126608)||2002 CW143|| align=right|16,1|| align=right|2,437|| align=right|0,083|| align=right|8,33|| align=right|3,803||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126609)||2002 CB144|| align=right|16,2|| align=right|2,583|| align=right|0,218|| align=right|4,24|| align=right|4,150||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126610)||2002 CS144|| align=right|15,6|| align=right|2,555|| align=right|0,138|| align=right|4,30|| align=right|4,082||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126611)||2002 CQ145|| align=right|16,2|| align=right|2,559|| align=right|0,171|| align=right|10,45|| align=right|4,092||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126612)||2002 CW145|| align=right|15,8|| align=right|2,533|| align=right|0,216|| align=right|5,20|| align=right|4,030||MBA||9. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126613)||2002 CT147|| align=right|16,9|| align=right|2,383|| align=right|0,099|| align=right|3,61|| align=right|3,677||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126614)||2002 CE148|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,036|| align=right|3,31|| align=right|4,654||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126615)||2002 CR148|| align=right|17,0|| align=right|2,379|| align=right|0,226|| align=right|4,95|| align=right|3,669||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126616)||2002 CF149|| align=right|16,0|| align=right|2,770|| align=right|0,074|| align=right|3,15|| align=right|4,610||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126617)||2002 CW151|| align=right|15,4|| align=right|3,006|| align=right|0,075|| align=right|3,05|| align=right|5,212||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126618)||2002 CA154|| align=right|15,6|| align=right|2,789|| align=right|0,075|| align=right|3,13|| align=right|4,656||MBA||9. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126619)||2002 CX154|| align=right|7,1|| align=right|72,1|| align=right|0,473|| align=right|15,96|| align=right|613||SDO||6. února 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(126620)||2002 CM155|| align=right|15,6|| align=right|2,628|| align=right|0,175|| align=right|13,14|| align=right|4,259||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126621)||2002 CA157|| align=right|15,2|| align=right|3,067|| align=right|0,063|| align=right|2,84|| align=right|5,369||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126622)||2002 CO158|| align=right|16,4|| align=right|2,403|| align=right|0,163|| align=right|2,22|| align=right|3,724||MBA||7. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126623)||2002 CJ160|| align=right|15,7|| align=right|2,695|| align=right|0,093|| align=right|4,30|| align=right|4,424||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126624)||2002 CK162|| align=right|14,8|| align=right|2,713|| align=right|0,195|| align=right|12,55|| align=right|4,468||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126625)||2002 CG163|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,157|| align=right|16,33|| align=right|4,167||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126626)||2002 CN163|| align=right|15,8|| align=right|2,513|| align=right|0,154|| align=right|3,57|| align=right|3,982||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126627)||2002 CQ163|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,110|| align=right|3,94|| align=right|4,027||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126628)||2002 CS163|| align=right|15,9|| align=right|2,741|| align=right|0,087|| align=right|4,56|| align=right|4,537||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126629)||2002 CK164|| align=right|16,3|| align=right|2,388|| align=right|0,042|| align=right|4,16|| align=right|3,690||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126630)||2002 CM164|| align=right|15,5|| align=right|2,783|| align=right|0,054|| align=right|4,91|| align=right|4,643||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126631)||2002 CO164|| align=right|15,4|| align=right|2,729|| align=right|0,086|| align=right|5,63|| align=right|4,508||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126632)||2002 CW164|| align=right|16,8|| align=right|2,565|| align=right|0,153|| align=right|3,78|| align=right|4,107||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126633)||2002 CE165|| align=right|14,8|| align=right|2,960|| align=right|0,093|| align=right|10,03|| align=right|5,093||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126634)||2002 CB167|| align=right|16,7|| align=right|2,538|| align=right|0,214|| align=right|11,98|| align=right|4,043||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126635)||2002 CM169|| align=right|16,3|| align=right|2,385|| align=right|0,174|| align=right|4,36|| align=right|3,683||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126636)||2002 CL170|| align=right|15,2|| align=right|2,537|| align=right|0,207|| align=right|6,33|| align=right|4,039||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126637)||2002 CM170|| align=right|16,3|| align=right|2,595|| align=right|0,257|| align=right|5,59|| align=right|4,179||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126638)||2002 CW173|| align=right|15,5|| align=right|2,634|| align=right|0,136|| align=right|13,64|| align=right|4,274||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126639)||2002 CG174|| align=right|15,8|| align=right|2,725|| align=right|0,001|| align=right|3,51|| align=right|4,498||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126640)||2002 CJ174|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,102|| align=right|12,64|| align=right|4,345||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126641)||2002 CK174|| align=right|15,3|| align=right|3,098|| align=right|0,130|| align=right|6,71|| align=right|5,451||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126642)||2002 CA176|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,124|| align=right|3,25|| align=right|3,675||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126643)||2002 CJ176|| align=right|16,5|| align=right|2,340|| align=right|0,182|| align=right|3,39|| align=right|3,578||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126644)||2002 CU176|| align=right|15,4|| align=right|3,036|| align=right|0,096|| align=right|1,18|| align=right|5,289||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126645)||2002 CA178|| align=right|16,5|| align=right|2,324|| align=right|0,173|| align=right|3,46|| align=right|3,543||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126646)||2002 CN179|| align=right|15,8|| align=right|2,605|| align=right|0,109|| align=right|5,28|| align=right|4,204||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126647)||2002 CR182|| align=right|16,5|| align=right|2,900|| align=right|0,051|| align=right|2,27|| align=right|4,937||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126648)||2002 CV193|| align=right|15,1|| align=right|3,148|| align=right|0,049|| align=right|3,83|| align=right|5,586||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126649)||2002 CA195|| align=right|14,9|| align=right|3,191|| align=right|0,147|| align=right|5,72|| align=right|5,699||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126650)||2002 CP197|| align=right|15,5|| align=right|2,854|| align=right|0,074|| align=right|1,86|| align=right|4,821||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126651)||2002 CY198|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,075|| align=right|3,25|| align=right|5,011||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126652)||2002 CM199|| align=right|16,5|| align=right|2,642|| align=right|0,044|| align=right|1,54|| align=right|4,293||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126653)||2002 CC201|| align=right|15,4|| align=right|2,622|| align=right|0,084|| align=right|11,15|| align=right|4,246||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126654)||2002 CZ201|| align=right|15,8|| align=right|2,414|| align=right|0,142|| align=right|7,45|| align=right|3,749||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126655)||2002 CT202|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,145|| align=right|9,94|| align=right|4,500||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126656)||2002 CY202|| align=right|16,4|| align=right|2,581|| align=right|0,225|| align=right|1,66|| align=right|4,147||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126657)||2002 CZ202|| align=right|15,4|| align=right|2,558|| align=right|0,142|| align=right|11,21|| align=right|4,091||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126658)||2002 CW203|| align=right|14,8|| align=right|3,008|| align=right|0,083|| align=right|3,02|| align=right|5,215||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126659)||2002 CF205|| align=right|16,1|| align=right|2,591|| align=right|0,171|| align=right|4,67|| align=right|4,170||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126660)||2002 CB206|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,170|| align=right|2,33|| align=right|5,377||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126661)||2002 CQ206|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,166|| align=right|3,57|| align=right|4,209||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126662)||2002 CG209|| align=right|15,5|| align=right|2,966|| align=right|0,072|| align=right|3,08|| align=right|5,107||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126663)||2002 CK209|| align=right|15,9|| align=right|2,601|| align=right|0,136|| align=right|12,91|| align=right|4,194||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126664)||2002 CV209|| align=right|15,0|| align=right|2,963|| align=right|0,021|| align=right|2,07|| align=right|5,101||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126665)||2002 CD210|| align=right|15,8|| align=right|2,777|| align=right|0,087|| align=right|2,37|| align=right|4,627||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126666)||2002 CO210|| align=right|16,1|| align=right|2,942|| align=right|0,058|| align=right|3,20|| align=right|5,045||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126667)||2002 CQ212|| align=right|16,0|| align=right|2,777|| align=right|0,110|| align=right|2,91|| align=right|4,628||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126668)||2002 CR212|| align=right|15,6|| align=right|3,002|| align=right|0,095|| align=right|2,21|| align=right|5,201||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126669)||2002 CV212|| align=right|15,0|| align=right|3,258|| align=right|0,100|| align=right|1,28|| align=right|5,879||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126670)||2002 CK214|| align=right|15,3|| align=right|2,465|| align=right|0,121|| align=right|6,04|| align=right|3,868||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126671)||2002 CJ215|| align=right|16,5|| align=right|2,529|| align=right|0,149|| align=right|1,98|| align=right|4,021||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126672)||2002 CL215|| align=right|16,4|| align=right|2,534|| align=right|0,068|| align=right|1,24|| align=right|4,034||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126673)||2002 CG216|| align=right|15,0|| align=right|3,000|| align=right|0,042|| align=right|2,36|| align=right|5,195||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126674)||2002 CR216|| align=right|15,4|| align=right|2,983|| align=right|0,049|| align=right|2,96|| align=right|5,152||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126675)||2002 CW217|| align=right|14,7|| align=right|3,222|| align=right|0,144|| align=right|2,75|| align=right|5,782||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126676)||2002 CD218|| align=right|15,1|| align=right|3,202|| align=right|0,111|| align=right|1,75|| align=right|5,728||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126677)||2002 CO218|| align=right|15,4|| align=right|2,953|| align=right|0,043|| align=right|3,17|| align=right|5,073||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126678)||2002 CS218|| align=right|15,8|| align=right|2,951|| align=right|0,054|| align=right|2,59|| align=right|5,068||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126679)||2002 CX218|| align=right|14,9|| align=right|2,910|| align=right|0,094|| align=right|2,55|| align=right|4,964||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126680)||2002 CD219|| align=right|15,9|| align=right|2,520|| align=right|0,089|| align=right|3,27|| align=right|3,999||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126681)||2002 CP219|| align=right|15,0|| align=right|2,972|| align=right|0,046|| align=right|2,03|| align=right|5,124||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126682)||2002 CZ219|| align=right|15,0|| align=right|2,901|| align=right|0,066|| align=right|2,99|| align=right|4,941||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126683)||2002 CW220|| align=right|15,3|| align=right|2,516|| align=right|0,123|| align=right|13,18|| align=right|3,991||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126684)||2002 CZ220|| align=right|16,2|| align=right|2,457|| align=right|0,156|| align=right|3,43|| align=right|3,850||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126685)||2002 CT221|| align=right|15,4|| align=right|2,676|| align=right|0,095|| align=right|6,58|| align=right|4,376||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126686)||2002 CC222|| align=right|15,7|| align=right|2,996|| align=right|0,097|| align=right|3,60|| align=right|5,185||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126687)||2002 CH222|| align=right|16,2|| align=right|2,431|| align=right|0,187|| align=right|0,52|| align=right|3,791||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126688)||2002 CW222|| align=right|15,7|| align=right|2,590|| align=right|0,172|| align=right|2,63|| align=right|4,166||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126689)||2002 CO224|| align=right|16,0|| align=right|2,765|| align=right|0,029|| align=right|2,17|| align=right|4,596||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126690)||2002 CQ225|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,123|| align=right|13,88|| align=right|4,034||MBA||4. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126691)||2002 CW225|| align=right|16,1|| align=right|2,794|| align=right|0,055|| align=right|6,58|| align=right|4,670||MBA||3. února 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(126692)||2002 CK227|| align=right|15,9|| align=right|2,621|| align=right|0,233|| align=right|5,22|| align=right|4,243||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126693)||2002 CZ227|| align=right|16,7|| align=right|2,317|| align=right|0,200|| align=right|8,89|| align=right|3,527||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126694)||2002 CO228|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,216|| align=right|5,24|| align=right|4,325||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126695)||2002 CS228|| align=right|15,0|| align=right|2,556|| align=right|0,123|| align=right|7,03|| align=right|4,085||MBA||6. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126696)||2002 CJ229|| align=right|15,7|| align=right|2,896|| align=right|0,070|| align=right|0,68|| align=right|4,928||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126697)||2002 CW229|| align=right|15,7|| align=right|2,856|| align=right|0,015|| align=right|1,43|| align=right|4,825||MBA||10. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126698)||2002 CJ232|| align=right|14,7|| align=right|2,738|| align=right|0,159|| align=right|10,00|| align=right|4,530||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126699)||2002 CM232|| align=right|16,2|| align=right|2,411|| align=right|0,162|| align=right|3,38|| align=right|3,743||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126700)||2002 CU232|| align=right|15,4|| align=right|2,740|| align=right|0,102|| align=right|10,24|| align=right|4,534||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126701)||2002 CL233|| align=right|15,6|| align=right|2,678|| align=right|0,273|| align=right|6,03|| align=right|4,381||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126702)||2002 CV233|| align=right|15,2|| align=right|2,782|| align=right|0,132|| align=right|9,02|| align=right|4,639||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126703)||2002 CO239|| align=right|15,7|| align=right|2,660|| align=right|0,068|| align=right|1,28|| align=right|4,337||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126704)||2002 CV239|| align=right|15,7|| align=right|2,587|| align=right|0,155|| align=right|7,41|| align=right|4,161||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126705)||2002 CH240|| align=right|15,7|| align=right|2,574|| align=right|0,069|| align=right|8,98|| align=right|4,129||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126706)||2002 CT240|| align=right|16,0|| align=right|2,495|| align=right|0,028|| align=right|5,16|| align=right|3,939||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126707)||2002 CQ241|| align=right|14,9|| align=right|2,701|| align=right|0,028|| align=right|13,90|| align=right|4,439||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126708)||2002 CU241|| align=right|16,2|| align=right|2,638|| align=right|0,187|| align=right|5,04|| align=right|4,284||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126709)||2002 CB242|| align=right|16,1|| align=right|2,709|| align=right|0,136|| align=right|4,23|| align=right|4,459||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126710)||2002 CO242|| align=right|14,7|| align=right|2,979|| align=right|0,083|| align=right|9,84|| align=right|5,142||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126711)||2002 CZ242|| align=right|15,4|| align=right|3,096|| align=right|0,055|| align=right|9,31|| align=right|5,447||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126712)||2002 CE243|| align=right|15,7|| align=right|2,797|| align=right|0,158|| align=right|3,55|| align=right|4,677||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126713)||2002 CX243|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,035|| align=right|4,18|| align=right|4,634||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126714)||2002 CU244|| align=right|15,3|| align=right|2,697|| align=right|0,079|| align=right|8,79|| align=right|4,428||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126715)||2002 CS245|| align=right|15,8|| align=right|2,537|| align=right|0,287|| align=right|6,15|| align=right|4,039||MBA||15. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126716)||2002 CF247|| align=right|16,3|| align=right|2,675|| align=right|0,040|| align=right|1,67|| align=right|4,375||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126717)||2002 CZ247|| align=right|14,5|| align=right|3,224|| align=right|0,111|| align=right|1,87|| align=right|5,788||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126718)||2002 CK248|| align=right|16,1|| align=right|2,577|| align=right|0,053|| align=right|5,16|| align=right|4,136||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126719)||2002 CC249|| align=right|6,7|| align=right|47,38|| align=right|0,198|| align=right|0,84|| align=right|327||CBW||8. února 2002||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(126720)||2002 CK251|| align=right|14,9|| align=right|2,984|| align=right|0,083|| align=right|13,15|| align=right|5,155||MBA||2. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126721)||2002 CR251|| align=right|16,5|| align=right|2,287|| align=right|0,115|| align=right|6,72|| align=right|3,459||MBA||3. února 2002||Palomar||NEAT
|-
|(126722)||2002 CG254|| align=right|14,9|| align=right|2,962|| align=right|0,126|| align=right|11,10|| align=right|5,097||MBA||5. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126723)||2002 CP255|| align=right|15,1|| align=right|2,749|| align=right|0,209|| align=right|13,74|| align=right|4,556||MBA||6. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126724)||2002 CB263|| align=right|15,3|| align=right|2,676|| align=right|0,121|| align=right|13,72|| align=right|4,377||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126725)||2002 CH263|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,182|| align=right|29,37|| align=right|5,589||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126726)||2002 CJ263|| align=right|15,0|| align=right|2,612|| align=right|0,109|| align=right|18,29|| align=right|4,221||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126727)||2002 CK263|| align=right|15,4|| align=right|2,656|| align=right|0,154|| align=right|13,74|| align=right|4,328||MBA||6. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126728)||2002 CX267|| align=right|15,8|| align=right|2,546|| align=right|0,164|| align=right|13,74|| align=right|4,062||MBA||7. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126729)||2002 CN268|| align=right|15,6|| align=right|2,638|| align=right|0,131|| align=right|16,11|| align=right|4,285||MBA||7. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126730)||2002 CL270|| align=right|15,5|| align=right|3,085|| align=right|0,139|| align=right|1,28|| align=right|5,419||MBA||7. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126731)||2002 CT272|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,053|| align=right|10,57|| align=right|4,012||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126732)||2002 CW272|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,290|| align=right|11,62|| align=right|5,362||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126733)||2002 CX272|| align=right|15,0|| align=right|2,579|| align=right|0,187|| align=right|11,04|| align=right|4,142||MBA||8. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126734)||2002 CT282|| align=right|15,5|| align=right|2,842|| align=right|0,027|| align=right|1,14|| align=right|4,791||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126735)||2002 CD283|| align=right|16,0|| align=right|2,711|| align=right|0,066|| align=right|4,69|| align=right|4,463||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126736)||2002 CM283|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,091|| align=right|1,39|| align=right|5,367||MBA||8. února 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(126737)||2002 CE287|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,067|| align=right|11,60|| align=right|4,488||MBA||8. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126738)||2002 CT288|| align=right|16,5|| align=right|2,658|| align=right|0,134|| align=right|7,21|| align=right|4,332||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126739)||2002 CR291|| align=right|15,3|| align=right|2,971|| align=right|0,077|| align=right|10,84|| align=right|5,121||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126740)||2002 CY296|| align=right|14,7|| align=right|3,149|| align=right|0,077|| align=right|5,74|| align=right|5,587||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126741)||2002 CY299|| align=right|15,1|| align=right|3,196|| align=right|0,155|| align=right|6,41|| align=right|5,712||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126742)||2002 CU304|| align=right|14,8|| align=right|3,016|| align=right|0,057|| align=right|9,37|| align=right|5,236||MBA||15. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126743)||2002 CQ305|| align=right|16,0|| align=right|2,540|| align=right|0,201|| align=right|5,51|| align=right|4,049||MBA||3. února 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(126744)||2002 CW308|| align=right|14,8|| align=right|3,187|| align=right|0,149|| align=right|5,49|| align=right|5,689||MBA||10. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126745)||2002 CN311|| align=right|17,1|| align=right|2,528|| align=right|0,156|| align=right|3,26|| align=right|4,018||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126746)||2002 CO311|| align=right|16,3|| align=right|2,572|| align=right|0,065|| align=right|3,46|| align=right|4,124||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126747)||2002 CS311|| align=right|15,5|| align=right|2,747|| align=right|0,165|| align=right|11,50|| align=right|4,552||MBA||11. února 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(126748)||2002 DP|| align=right|15,4|| align=right|2,928|| align=right|0,041|| align=right|1,15|| align=right|5,008||MBA||16. února 2002||Vicques||M. Ory
|-
|(126749)||2002 DQ1|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,300|| align=right|15,17|| align=right|4,012||MBA||20. února 2002||Desert Moon||B. Stevens
|-
|(126750)||2002 DX1|| align=right|14,9|| align=right|2,622|| align=right|0,174|| align=right|19,79|| align=right|4,246||MBA||19. února 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
CBW – kubewano,
MBA – planetka v hlavním pásu,
SDO – objekt z Kuiperova pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek